Somigliana ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Somigliana (1860–1955), italienischer Mathematiker 
 Carlos Somigliana (1932–1987), argentinischer Dramatiker und Schriftsteller

Sonstiges:
 Somigliana-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika